Il doppio  dell'Arad Challenger 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Daniel Muñoz de la Nava e  Sergio Pérez-Pérez hanno battuto in finale Franco Skugor e Ivan Zovko 6–4, 6–1.

Teste di serie 

 Martin Fischer /  Philipp Oswald (quarti di finale, ritiro)
 Ivan Anikanov /  Artem Smyrnov (primo turno)

 Iñigo Cervantes-Huegun /  Carlos Poch-Gradin (quarti di finale) 
 Ilya Belyaev /  Cătălin Gârd (primo turno)

Tabellone

Note 

Arad Challenger 2010